Cleomaceae — це родина квіткових рослин порядку Brassicales, що включає близько 300 видів у 10 родах або близько 150 видів у 17 родах. Ці роди раніше входили до родини Capparaceae, але були виділені в окрему родину, коли дані ДНК показали, що роди, включені до неї, більш тісно пов’язані з Brassicaceae, ніж з Capparaceae.

Опис 
Клеомові (Cleomaceae) — здебільшого однорічні, іноді багаторічні трав'янисті рослини, рідко кущі або невеликі дерева, деякі — ліани. Більшість із них мають залози, що відрізняє їх від споріднених Capparaceae, містять смоли та можуть мати ароматичний чи смердючий запах. Чергово посаджені листки, мають ніжки і ніколи не утворюють оболонки навколо стебла. Листки завжди пальчасто складні, переважно з трьома-семи листочками, рідше лише з одним. В основі стебла листя розташовані лускаті, листяні або колючі прилистки, на відміну від сестринської групи Brassicaceae, яка постійно не має прилистків, хоча іноді біля основи стебла листа може бути пара залоз. Можуть бути присутніми волоски та сосочки.

Квітки Cleomaceae дещо або сильно двосторонньо симетричні. Здебільшого є чотири, іноді два або шість, вільних або злитих чашолистків, які можуть швидко скинутися або залишитися, перекриватися в бутоні або вже розділені. Віночок складається здебільшого з чотирьох, іноді двох або шести пелюсток, які мають характерні кігтики та кінцівки, вільні або зі злитими кінцівками. Тичинки можуть розташовуватися на рівні вставлення оцвітини або на ніжці, піднімаючи основи тичинок над оцвітиною. Є чотири прості тичинки або розгалужені в чотири групи до 12 тичинок кожна, які мають спільну основу і вільні від пелюсток. Основа тичинок може зрощуватися або не зрощуватися з жіночими частинами в центрі квітки. Сухий плід відкривається двома стулками.

Кладограма 
Кладограма:

Роди 

Andinocleome
Arivela
Buhsea
Carsonia
Chilocalyx
Cleome
Cleomella
Cleoserrata
Dactylaena
Decastemon
Gynandropsis
Haptocarpum
Hemiscola
Iltisiella
Isomeris
Justago
Melidiscus
Mitostylis
Oxystylis
Peritoma
Physostemon
Podandrogyne
Polanisia
Rorida
Roridula Forssk.
Tarenaya
Tetratelia
Wislizenia

Примітки 

Родини квіткових
Капустоцвіті